Eberl ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Eberl (* 1986), österreichischer Posaunist
 Anton Eberl (1765–1807), österreichischer Pianist und Komponist
 Bartholomäus Eberl (1883–1960), römisch-katholischer Priester, Geograph, Volkskundler und Heimatpfleger
 Christian Eberl (* 1954), deutscher Forstwissenschaftler und Politiker (FDP)
 Christina Eberl-Borges (* 1962), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Dieter G. Eberl (1929–2013), deutscher Schriftsteller
 Elisabeth Eberl (* 1988), österreichische Speerwerferin
 Ferdinand Eberl (1762–1805), österreichischer Schauspieler und Theaterdichter
 Georg Eberl (1936–2023), deutscher Eishockeyspieler
 Harald Eberl (1902–1990), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Immo Eberl (* 1947), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Inge Eberl (* 1964), deutsche Pflegewissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Iris Eberl (* 1958), deutsche Politikerin (CSU)
 Irmfried Eberl (1910–1948), österreichischer Arzt und erster Leiter des Vernichtungslagers Treblinka
 Josef Eberl (1947–2019), österreichischer Tischtennisspieler
 Josef Wolfgang Eberl (1818–1857), bayerischer Gymnasialprofessor für katholische Theologie
 Kathrin Eberl-Ruf (* 1962), deutsche Musikwissenschaftlerin und Professorin für Musikwissenschaft
 Luke Eberl (* 1986), US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmproduzent, Regisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Markus Eberl (* 1979, ehemaliger deutscher Eishockeyspieler)
 Martina Eberl (* 1981), deutsche Profigolferin
 Matthias Eberl (* 1975), deutscher Journalist
 Max Eberl (* 1973), deutscher Fußballspieler und -manager
 Michael Eberl (1924–2021), deutscher Architekt
 Otto Eberl (1901–1980), deutscher Diplomat
 Reinhard Eberl (* 1981), österreichischer Skispringer
 Roswitha Eberl (* 1958), deutsche Kanutin
 Sebastian Eberl (1909–1980), SS-Hauptscharführer und KZ-Lagerführer 
 Ulrich Eberl (* 1962), deutscher Physiker sowie Wissenschafts- und Technologiejournalist
 Ute Eberl (* 1962), deutsche Theologin
 Walter Eberl (Walter Zyx; * 1950), österreichischer freischaffender Künstler, siehe GRAF+ZYX
 Willy Eberl (1899–1947), deutscher Maler und Kunstsammler

Eberl steht außerdem für:
 Eberl (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Eberl (Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin), Ortsteil von Mitterberg-Sankt Martin, Bezirk Liezen, Steiermark
 Eberl-Steckverbinder nach DIN 56905, ein Steckersystem für Strom auf Bühnen.
 Eberl (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Eberle
 Eberlein
 Eberly